

Ismertető

Michael az öltönyéből egy belevarrt nylonzsákot és egy kötelet vesz elő. Az öltönyt a zsákba rakja, a zsákra ráköti a kötelet, és eltömíti vele egy akna lefolyóját. Golyó tudomást szerez róla, hogy túl sokan vannak a szökéshez. Ezt az információt továbbadja a többieknek. Zsebes ekkor nincs ott, így őt akarják kihagyni. Éppen akkor lép be, és elmondja, baj lesz, ha őt akarják kihagyni a szökésből, mert amennyiben egy kinti emberrel nem lép kapcsolatba bizonyos időpontokban, az bejelenti a szökést a rendőrségen. Golyó elkezdi magyarázni Sucrénak, hogy bizonyára őt nem akarja Michael magával vinni, ezért nem mond neki olyan sok dolgot el a szökésről. Zsebes eközben Westmorelandet igyekszik meggyőzni, hogy tegyen le a szökésről. Michael elmagyarázza a csapatnak a házassága okát, de nem igen figyelnek rá.

Sucre találkozik Maricruz-szal, akiről kiderül, hogy terhes. Ám Hector megkérte a kezét és úgy néz ki, hajlik rá, hogy igent mondjon. Abruzzi kideríti Zsebes külső kapcsolatának kilétét (James Bagwell) és megnyugtatja Michaelt, hogy ráállít egy embert, hogy az illetőnek ne legyen módja telefonálni. Később azonban kiderül, a dolog nem zajlott simán, az illető és egy kisgyerek is meghalt. Ez utóbbi hatására Abruzziban bűnbánat ébred – mivel neki is van gyereke -, amely még álmában is kísérti. Később a börtön lelkészével beszél.

Nicket kórházba vitték, de előtte a golyót kiszedték a sebből. Ám az orvos figyelmezteti Veronicát, hogy meg kell mondania, hogy milyen körülmények közt lett meglőve. Ezalatt a velük levő L. J. a helyi napilapból értesül édesanyja temetéséről, és szinte azonnal eltűnik a kórházból. Kellerman utasítására társa, Hale ekkor már várja, majd követi vissza a kórházhoz, és elmegy Nick kórterméig, ahol Veronica meglátja. Láthatóan elhatározásra jutott, feleségével arról beszél, hogy el kéne utazniuk, de nem mondja meg az igazat, hogy miért, Veronicát pedig felhívja, és névtelenül felajánlja az információit. 

Bellick tudomást szerez az óratolvaj kilétéről, és felajánlja Tweenernek, hogy ha információkat ad a Scofielddel bonyolított beszélgetéseikről, akkor nem kap büntetést.

Michael időközben egy időre megnyitott egy csapot, amelynek eredményeként a korábban említett akna megtelt vízzel, így amikor legközelebb ott jár, fel tud jutni annak tetejéig, és kimászni a rácson. Eközben vitte a kötél végét is, amit most megrántva kihúzza a lefolyót eltömő zsákot és a víz lefolyik. A kötelet ráköti a rácsra, amit visszatesz és lemászik. Eredmény: egy kötél, amin lehet közlekedni az aknában függőleges irányban.

Abruzzi bandájával korábban megbeszélte, hogy elintézik Zsebest. Amikor ennek az ideje eljön, Abruzzi szentimentális rohamában megbocsát Zsebesnek, megesketi, hogy kiszáll a szökésből, ezért cserébe nem mélyeszti bele a nála levő fél ollót. Azonban Zsebes, amint Abruzzi elfordul, előkap egy borotvapengét és Abruzzi véres torokkal fekszik a padlón, egy mentőhelikopter viszi őt kórházba.

A felújításon dolgozó Sucre és társai áttörik a csövet, ám Michael, akinek ott kéne lennie, késik. Ezért Lincoln azt a feladatok kapja, hogy a közeledő őröket feltartsa. Ez csak erőszak árán sikerül, így magánzárkába viszik, ahonnan ezek után elég nehéz lesz megszöktetni.

A szökés epizódjai

en:Odd Man Out (Prison Break)